Bänninger ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Bänninger (Regisseur) (1896–1962), Schweizer Hörspielregisseur 
 Hans Bänninger (1924–2007), Schweizer Eishockeyspieler
 Horst Bänninger, deutscher Funktionär des Kulturbundes der DDR
Johann Jakob Bänninger (1821–1880), Schweizer Lehrer und Mundartdichter
 Konrad Bänninger (1890–1981), Schweizer Schriftsteller
 Michael Bänninger (* 1971), Schweizer Ruderer
 Otto Charles Bänninger (1897–1973), Schweizer Bildhauer
 Rolf Bänninger (1938–2017), Schweizer Jazzschlagzeuger
 Walter Bänninger (1888–1966), Schweizer Maler und Graphiker

Siehe auch:
 Benninger